L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 6 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note les forfaits du Belge David Goffin et du Croate Marin Čilić. Ils sont respectivement remplacés par Kamil Majchrzak et Alejandro Tabilo.

Pendant le tournoi 
Le Néerlandais, invité du tournoi, Tim van Rijthoven, classé à la  place mondiale, fait sensation en remportant pour la première fois de sa carrière un tournoi ATP alors qu'il s'agit seulement de sa deuxième apparition dans un tableau principal. Durant la semaine, il remporte tout d'abord son premier match sur le circuit principal en battant Matthew Ebden, bat ensuite pour la première fois un membre du top 20 en dominant au deuxième tour Taylor Fritz (), puis s'offre son premier top 10 en demi-finale, Félix Auger-Aliassime (), avant d'écarter sèchement en finale, là encore pour la première fois, un membre du top 2, en la personne de Daniil Medvedev. Cette victoire lui permet de faire un bond de près de 100 places pour atteindre le  rang mondial.

Lauréats 
Le Néerlandais Tim van Rijthoven remporte le tournoi en battant en finale le numéro 2 mondial Daniil Medvedev. Il s'agit du premier titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Wesley Koolhof et Neal Skupski décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Matthew Ebden et Max Purcell. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, leur  depuis le début de la saison.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2022)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2022
Bois-le-Duc
Sport aux Pays-Bas en 2022
Tennis en juin 2022